Alonso de Molina – missionario e linguista spagnolo
 Cristóbal de Molina el almagrista – religioso e scrittore spagnolo
 Cristóbal de Molina el cuzqueño – religioso e cronista spagnolo
 Gaspar de Molina y Oviedo – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Gonzalo Argote de Molina – storico spagnolo
 Luis de Molina – teologo, giurista e gesuita spagnolo
 Natalia de Molina – attrice spagnola 
 Tirso de Molina – religioso, drammaturgo e poeta spagnolo